Die NHL-Saison 1927/28 war die elfte Spielzeit in der National Hockey League. Zehn Teams spielten jeweils 44 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die New York Rangers mit 3:2 gegen die Montreal Maroons. Vor mehr als 20 Jahren hatte Lester Patrick mit den Montreal Wanderers als Spieler den Stanley-Cup gewonnen und in diesem Jahr wollte er die Rangers als Manager zu ihrem ersten Titel führen. Dieses Vorhaben wurde schwer gefährdet, als im zweiten Finale New Yorks Torwart Lorne Chabot durch einen Schuss von Nels Stewart am Auge getroffen wurde. Da die Rangers keinen Ersatztorwart dabei hatten, übernahm der Manager selbst diese Aufgabe und ließ nur einen der 18 Schüsse passieren. Die Rangers siegten mit 2:1 und Patrick gewann unverhofft auch als Spieler noch einmal den Stanley Cup.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL Awards und vergebene Trophäen

Weblinks 

 

Eishockeysaison 1927/28
1927/28